Sir John Aird (1833-1911) – ingegnere inglese
 Sir John Aird (1855-1938) – banchiere canadese